Квебек — топоним.
 Квебек — британская колония с преимущественно франкоязычным населением в 1763—1791 годах;
 Квебек — одна из провинций Канады;
 Квебек — город, столица Квебека;
 Правительство Квебека, часто обозначается просто «Квебек»;
 Квебекское столичное образование;
 Квебекская агломерация;
 Квебекская административная область, официально называющаяся областью Капиталь-Насьональ;
 Квебекская туристская область;
 Квебекский федеральный избирательный округ;
 Класс Квебек — код НАТО для класса советских подводных лодок на дизель-электрической тяге.
 Квебек — название английской местности в графстве Дарем;
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Quebec»
 «Квебек» (фильм, 1951)
 «Квебек Нордикс» — клуб НХЛ из города Квебек, в 1995 году переехал в Денвер, штат Колорадо, США.